Sállajávrrie (Sallejaure) kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Sállajávrrie (Arvidsjaurs socken, Lappland, 729584-167231), sjö i Arvidsjaurs kommun, 
Sállajávrrie (Arvidsjaurs socken, Lappland, 730965-167073), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (31,8 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn